Nanchang kan avse:
 Nanchangupproret – kommunistiskt upprorsförsök 1927 i Jangxi-provinsen i Kina

Kina
 Nanchang – provinshuvudstad i Jangxi-provinsen
 Nanchang, Nanchang  – härad under föregående
 Nanchang Changbei International Airport
 Nanchang, Wuxi – stadsdistrikt i Wuxi, Jiangsu-provinsen